Lahae steht für:

 Lahae, ein osttimoresischer Suco in der Gemeinde Aileu
 Lahae (Ort), ein Ort im Suco Lahae, in der Gemeinde Aileu
 Lahae (Aldeia), eine Aldeia im Suco Lahae, in der Gemeinde Aileu